"Barrancas" pode ser:
 Barrancas, comuna da província de Santa Fé
 Barrancas (Colômbia), município colmbiando de Guajira
 Barrancas del Orinoco, cidade venezuelana

Ver também
 Barranco
 Barranca (desambiguação)
 Barrancos (desambiguação)

Desambiguações de topônimos